|-
| 161401 - ||  || 21 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161402 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161403 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161404 - ||  || 22 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161405 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161406 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161407 - ||  || 23 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161408 - ||  || 23 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161409 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161410 - ||  || 23 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161411 - ||  || 23 octombrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 161412 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161413 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161414 - ||  || 27 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161415 - ||  || 22 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 161416 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161417 - ||  || 27 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161418 - ||  || 28 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161419 - ||  || 29 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161420 - ||  || 29 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161421 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 161422 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 161423 - ||  || 18 noiembrie 2003 ||  || 
|-
| 161424 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161425 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161426 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 161427 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161428 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 161429 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161430 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161431 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161432 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161433 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 161434 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161435 - ||  || 24 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161436 - ||  || 29 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161437 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 161438 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 161439 - ||  || 23 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161440 - ||  || 29 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161441 - ||  || 4 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161442 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161443 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161444 - ||  || 16 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161445 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161446 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161447 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161448 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161449 - ||  || 21 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161450 - ||  || 20 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161451 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161452 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161453 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161454 - ||  || 18 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161455 - || 2004 AR || 12 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 161456 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 161457 - || 2004 BV || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161458 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 161459 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161460 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161461 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161462 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161463 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 161464 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 161465 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161466 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161467 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161468 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161469 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161470 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161471 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161472 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161473 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161474 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161475 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161476 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161477 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161478 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161479 - ||  || 15 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 161480 - ||  || 15 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161481 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161482 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161483 - ||  || 14 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 161484 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161485 - ||  || 22 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 161486 - ||  || 24 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161487 - ||  || 10 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 161488 - ||  || 13 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161489 - ||  || 18 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161490 - ||  || 19 mai 2004 ||  || 
|-
| 161491 - ||  || 20 mai 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 161492 - ||  || 10 iunie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 161493 - ||  || 9 iunie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 161494 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161495 - ||  || 16 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161496 - || 2004 NY || 7 iulie 2004 ||  || 
|-
| 161497 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161498 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 161499 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161500 - ||  || 6 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-